Benito Juárez est le nom d'un homme politique mexicain. Il peut aussi désigner :

Toponymes

Argentine 
 Benito Juárez, localité argentine située dans le  homonyme, dans la province de Buenos Aires ;
 Benito Juárez,  de la province argentine de province de Buenos Aires.

Mexique 
 Aéroport international Benito-Juárez de Mexico, aéroport qui se situe au nord-est de la ville de Mexico, au Mexique ;
 Benito Juárez, municipalité de l'État de Quintana Roo au Mexique ;
 Benito Juárez, municipalité de l'État de Sonora au Mexique ;
 Benito Juárez, municipalité de l'État de Veracruz au Mexique ;
 Benito Juárez, municipalité de l'État de Guerrero au Mexique ;
 Benito Juárez, municipalité de l'État deTlaxcala au Mexique ;
 Benito Juárez, une des seize délégations de la Ville de Mexico au Mexique.